Мэндсайханы Энхсайхан (; род. 1955, Улан-Батор) — монгольский политический и государственный деятель, премьер-министр Монголии  с 19 июля 1996 по 23 апреля 1998 года. Председатель Демократической партии — крупнейшей оппозиционной партии Монголии (2003—2005). Доктор экономических наук.

Первый после 80 лет премьер-министр Монголии, не являющийся членом Монгольской народно-революционной партии.

Биография 
Специалист по международному бизнесу.

С 1978 по 1988 год работал экономистом, научным сотрудником, заместителем заведующего отделом Министерства иностранных дел Монголии.

С 1988 по 1990 — специалист Министерства внешних экономических связей и торговли и, одновременно, директор Института конъюнктуры рынка.

С 1990 по 1992 — депутат государственного Малого Хурала от монгольской Демократической партии.

С 1992 по 1993 избран депутатом Великого государственного хурала.

В 1992 — возглавил Академию политического образования.

Был председателем избирательной комиссии на общих президентских выборах 6 июня 1993 года от коалиции монгольской демократической и социал-демократической партий.

С 1993 по 1996 работал руководителем Администрации Президента Очирбата, первого официального президент Монголии, всенародно переизбранного на этот пост в 1993.

После победы коалиции монгольских демократических сил на парламентских выборах 7 июля 1996 года, Энхсайхан стал премьер-министром Монголии, первым с 1920 года, который не был членом Монгольской народно-революционной партии (МНРП).

Провёл ряд экономических реформ, включая приватизацию жилья, ускорение других программ приватизации, либерализацию большинства регулируемых цен, закрытие неплатежеспособных банков, ликвидацию таможенных пошлин на импорт и др.

Способствовал укреплению и развитию отношений страны с международными организациями, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

В апреле 1998 года из-за возникшей напряженности в отношениях между ним и другими лидерами коалиции парламентского большинства Демократической партии и монгольской Социал-демократической партии ушел в отставку.

С 1998 по 2003 работал директором компании «Premier International Co».

В январе 2003 года был избран председателем Монгольской демократической партии, исполнял должность до 2005 года.

В 2005 Энхсайхан участвовал в президентских выборах от своей партии, но получил менее 20 % голосов.
С 2016 года посол Монголии в Швеции.

Примечания

Ссылки 
 Änxsaïxan, Mändsaïxany (M. Enchsaichan) Who Is Who der Mongolei

Премьер-министры Монголии
Члены Демократической партии (Монголия)
Государственные деятели Монголии
Родившиеся в Улан-Баторе
Доктора экономических наук
Депутаты Великого государственного хурала Монголии
Кандидаты в президенты
Экономисты Монголии
Руководители Демократической партии Монголии